DVI () — стандарт на інтерфейс і відповідний з'єднувач для передачі цифрового відеосигналу;
 DVI (від ) — незалежний від апаратури формат вихідних файлів видавничої системи ;
 Digital Video Interactive — стандарт стиснення відео, розроблений фірмою Intel у середині 1980-тих років;
 DVI — число 506 у Римській системі числення.